

Села:
 Яришівка — Вінницька область, Вінницький район
 Яришівка — Вінницька область, Тульчинський район

Залізниця:
 Яришівка — зупинний пункт Жмеринської дирекції Південно-Західної залізниці

Див. також 

 Яришів